Sway kan verwijzen naar
 X Factor (seizoen 4), 
 Microsoft Sway
 Sway (Hampshire), dorp in het Engelse graafschap Hampshire 
 Sway (rapper), Brits rapper (1982)